Мазавакан има више значења:

 Мазавакан (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мазавакан (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мазавакан (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику